Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је 17. и 19. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка).

Титулу светске првакиње из 1991. у Токију бранила је Цветанка Христова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовале су 34 такмичарке из 24 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 5. августа 1993. године.

Најбољи резултати у 1993. години 
Три најбоље бацачице диска 1993. године пре почетка светског првенства (5. августа 1993) заузимале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП. 1993.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 17. августа 1993. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. За пласман међу 12 финалисткиња квалификациона норма износила је 62,50 метара, коју су испуниле 6 такмичарки (КВ), а 6 се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 10:00, група Б у 11:30.

Финале 
Такмичење се одржало 19. августа 1993. година у 19:20.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном